Сент-Аньян ():

 Сент-Аньян — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Сент-Аньян — коммуна во Франции, департамент Ньевр.
 Сент-Аньян — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Сент-Аньян — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Сент-Аньян — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Сент-Аньян — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта
 Сент-Аньян — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта

См. также 
 Сент-Аньян-де-Версийя
 Сент-Аньян-ле-Малерб
 Сент-Аньян-пре-Крок